Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 90 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 1 серпня. Участь взяли 30 спортсменыв з 30 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Посилання 
 Жеребкування  

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2012